Fizeș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 
 Fizeș (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Fizeș (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Fizeș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj